Сан Вали има више значења:
 Сан Вали (Аризона)
 Сан Вали (Невада)
 Сан Вали (Пенсилванија)
 Сан Вали (Тексас)
 Сан Вали (Ајдахо)